Sonny ist (über den Spitznamen „kleiner Junge“) ein von dem englischen Wort für „Sohn“ abgeleiteter englischer männlicher Vorname. Der Name tritt überwiegend in den USA auf.

Namensträger

Vorname 

 Sonny Barger (1938–2022), US-amerikanisches Mitglied der Hells Angels
 Sonny Berman (1925–1947), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Sonny Bono (1935–1998), US-amerikanischer Sänger, Schauspieler und Politiker
 Sonny Burgess (1931–2017), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Sonny Burke (1914–1980), US-amerikanischer Jazz-Musiker und Komponist
 Sonny Clark (1931–1963), US-amerikanischer Jazzpianist und -komponist
 Sonny Costanzo (1932–1993), US-amerikanischer Jazzposaunist und Bigband-Leader
 Sonny Criss (1927–1977), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Sonny Curtis (* 1937), US-amerikanischer Sänger, Gitarrist und Songwriter
 Sonny Dunham (1911–1990), US-amerikanischer Trompeter und Bigband-Leader
 Sonny Emory (* 1962), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Sonny Fortune (1939–2018), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Sonny Gandee (1929–2013), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sonny Greenwich (* 1936), kanadischer Jazz-Gitarrist
 Sonny Greer (1895–1982), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Sonny James (1928–2016), US-amerikanischer Country-Sänger
 Sonny Jurgensen (* 1934), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sonny Kittel (* 1993), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Sonny Landreth (* 1951), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Sonny Lee (1904–1975), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Sonny Lester (1924–2018), US-amerikanischer Musikproduzent
 Sonny Liston (1932–1970), US-amerikanischer Boxer
 Sonny John Moore, bekannt als Skrillex (* 1988), US-amerikanischer Musikproduzent
 Sonny Perdue (* 1946), US-amerikanischer Politiker
 Sonny Rollins (* 1930), US-amerikanischer Saxophonist und Komponist
 Sonny Sharrock (1940–1994), US-amerikanischer Jazz-Gitarrist
 Sonny Silooy (* 1963), niederländischer Fußballspieler
 Sonny Simmons (1933–2021), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Sonny Stitt (1924–1982), US-amerikanischer Jazz-Saxophonist
 Sonny Terry (1911–1986), US-amerikanischer Bluessänger und Mundharmonikaspieler

Familienname 
 Adolf Sonny (1861–1922), russischer Klassischer Philologe

Künstlername und Spitzname 
 Sonny and Cher, US-amerikanisches Pop-Duo
 Sonny Anderson (Anderson da Silva; * 1970), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Sonny Chiba (Shin’ichi Chiba; 1939–2021), japanischer Schauspieler

Sonstiges 
 Sonny Is King, Album von Sonny Terry aus dem Jahr 1963
 Sonny Munroe, US-amerikanische Fernsehserie der Walt Disney Company

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Englischer Personenname